Садки:

 Садки — ловушка для птиц и волков.
 Садки — река.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Садки — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Садки — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Садки — деревня в Копыльском районе Минской области.

Приднестровье 
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Садки — село в Каменском районе.

Россия 
 Садки — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Садки — село в Дубовском районе Волгоградской области.
 Садки — деревня в Мамско-Чуйском районе Иркутской области, упразднена в 2019 г.
 Садки — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Садки — хутор в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.
 Садки — деревня в Рыльском районе Курской области.
 Садки — бывшая деревня на территории Москвы.
 Садки — деревня в Истринском районе Московской области.
 Садки — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Садки — посёлок в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Садки — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Садки — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Садки — деревня в Островском районе Псковской области.
 Садки — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.
 Садки — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Садки — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Садки — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Садки — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Садки — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Садки — деревня в Цильнинском районе Ульяновской области.

Украина 
 Садки — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.
 Садки — село в Тельмановском районе Донецкой области.
 Садки — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Садки — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Садки — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Садки — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Садки — село в Романовском районе Житомирской области.
 Садки — село в Галичском районе Ивано-Франковской области.
 Садки — село в Устиновском районе Кировоградской области.
 Садки — село в Старобельском районе Луганской области.
 Садки — село в Жидачовском районе Львовской области.
 Садки — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Садки — село в Костопольском районе Ровненской области.
 Садки — село в Острожском районе Ровненской области.
 Садки — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Садки — село в Сумском районе Сумской области.
 Садки — село в Залещицком районе Тернопольской области.
 Садки — село в Шумском районе Тернопольской области.

См. также 
 Садки-Строевка
 Садок (значения)